Никола́й Протопо́пов:
 Протопопов, Николай Адрианович (1876—1960) — русский художник.
 Протопопов, Николай Андреевич (1858—1891) — русский врач-бактериолог, доктор медицины.
 Протопопов, Николай Иванович (1853 — после 1917) — русский генерал от инфантерии.
 Протопопов, Николай Николаевич (1921—1998) — казачий деятель, атаман Войска Терского в Зарубежье, издатель.
 Протопопов , Николай Николаевич (1904—1969) — ректор СибУПК.
 Протопопов, Николай Михайлович (псевдоним Быльев; 1907—1986) — советский художник-график, действительный член АХ СССР.
 Протопопов, Николай Порфирьевич (1816—1861) — русский педагог, переводчик.